Stann peut faire référence à :
 District de Stann Creek, au Belize,
 Stann, un artiste de rock alternative originaire de Toronto au Canada.

Voir aussi